Il Red Zone Club è stata una discoteca attiva dal 1989 al 2015 a Perugia, in Umbria, nei pressi della località denominata Casa del Diavolo.

Aprì i battenti nel 1985 con il nome di Palladium proponendo musica dance, per poi convertirsi nel novembre 1989 in club underground assumendo il nome Red Zone. La discoteca aveva due piani e poteva contenere fino a quattromila persone. È stata per due decenni il punto di riferimento nazionale degli amanti della musica techno e underground, ospitando disc jockey di fama mondiale quali Boy George, Tony Humphries e David Morales, per poi cadere in un lento e progressivo declino dalla seconda metà degli anni Duemila in poi, complici vari blitz antidroga effettuati dalle forze dell'ordine, fino alla definitiva chiusura nel maggio 2015.

Da allora la discoteca versa in totale stato di abbandono; l'immobile è stato recintato e messo in sicurezza a causa di continui saccheggi.

Note

Altri progetti 

Architetture di Perugia